Board Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Board Mountain (Oregon)
 Board Mountain (Virginia)